73. Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Przełajowym 2022 odbyły się w amerykańskim Fayetteville, w dniach 28 – 30 stycznia 2022 roku. W trakcie mistrzostw rozegrany został testowo wyścig sztafetowy drużyn mieszanych.

Program 
Źródło: cyclocrossfayettevillear2022.com.

Medaliści

Szczegóły

Wyścig sztafetowy drużyn mieszanych 
Źródło: .

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy 

Mistrzostwa świata w kolarstwie przełajowym
2022 w kolarstwie
2022 w Stanach Zjednoczonych
Kolarstwo w Stanach Zjednoczonych